

Aziende
 Guerlain – azienda di moda e cosmetica francese

Persone
 Aimé Guerlain – profumiere francese
 Jacques Guerlain – profumiere francese
 Pierre François Pascal Guerlain – profumiere francese